А́гуа:

 Агуа — река в Хостинском районе города Сочи.
 Агуа — развалины средневековой церкви в Хостинском районе города Сочи.

А́гуа (, , «вода»):
 Агуа — вулкан в Гватемале.

См. также